Трёкино () — село в Байтерекском районе Западно-Казахстанской области Казахстана. Административный центр Трекинского сельского округа. Код КАТО — 274461100.

Географическое положение 
Село расположено у озера-старицы Гнилое в правобережной пойме Урала.

История 
Станица Трёкинская входила в 1-й Уральский военный отдел Уральского казачьего войска.

Население 
В 1999 году население села составляло 1370 человек (681 мужчина и 689 женщин). По данным переписи 2009 года в селе проживал 1781 человек (880 мужчин и 901 женщина).

Примечания 

Населённые пункты Байтерекского района
Станицы Уральского казачьего войска